Danner-Medaille bezeichnet folgende Auszeichnungen:

* Danner-Gedenkmedaille, ehemalige Auszeichnung der Danner-Stiftung (1920–1932)
 Senator-Lothar-Danner-Medaille, Auszeichnung des Bundes gegen Alkohol und Drogen im Straßenverkehr (B.A.D.S.)